Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 35-ös, továbbá 35A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 35-ös villamos (Budapest)megszűnt
 35A villamos (Budapest)megszűnt

Csehország 

 35-ös villamos (Prága)